Ferrière je název nebo součást názvu více míst ve Francii:

 Ferrière-et-Lafolie – obec v departementu Haute-Marne 
 Ferrière-la-Grande – obec v departementu Nord 
 Ferrière-la-Petite – obec v departementu Nord 
 Ferrière-Larçon – obec v departementu Indre-et-Loire 
 Ferrière-sur-Beaulieu – obec v departementu Indre-et-Loire 
 Chartrier-Ferrière – obec v departementu Corrèze 
 Ozoir-la-Ferrière – obec v departementu Seine-et-Marne

podobný název
 Ferriere – italská obec v provincii Piacenza